Mead peut désigner :

Patronyme 
 Andrea Mead-Lawrence (1932-2009), médaillé d'or de ski alpin aux Jeux olympiques de 1952 ;
 Beth Mead (1995-), footballeuse anglaise ;
 Courtland Mead (1987-), acteur américain ;
 
 George Herbert Mead (1863-1931), socio-psychologue américain ;
 George Robert Stow Mead (1863-1933), théosophe anglais et orientaliste, traducteur des textes sur la Gnose égyptienne ;
 Margaret Mead (1901-1978), anthropologue américaine spécialiste de la Polynésie ;
 Richelle Mead (1976-), auteure américaine de fantasy ;
 Samuel Barnum Mead (1798-1880), botaniste américain ;
 Stu Mead (1955-), peintre américain ;
 Syd Mead (1933–2019), designer industriel américain.

Pseudonyme 
 Abigail Mead (1960-), pseudonyme de Vivian Kubrick, la fille de Stanley et Christiane Kubrick.

Toponymes

Mead, communauté du district de Cochrane en Ontario.

Mead, au Colorado ;
 , au Nebraska ;
 Mead, en Oklahoma ;
 , dans l'État de Washington ;
 Le lac Mead, lac artificiel créé par le barrage Hoover sur le fleuve Colorado.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis